Hengfeng Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Hengfeng (socken i Kina, Guizhou), 
 Hengfeng (socken i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar